«Музыкальная история» — советский художественный фильм, музыкальная комедия 1940 года. Удостоен Сталинской премии II степени.

Сюжет 
Ленинград, 1940 год. Таксист Петя Говорков — самородок, у которого от природы замечательный голос. Но оценить его вокальные данные могут только его пассажиры и соседи по коммунальной квартире.

Петя знакомится с руководителем оперной студии в клубе транспортников Василием Македонским. Они готовят постановку оперы «Евгений Онегин», где Говорков должен петь партию Ленского. Перед премьерой Петя пережил размолвку с любимой девушкой и терпит провал. Говоркову предстоит немало пережить, чтобы поверить в себя и стать настоящим оперным певцом…

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Евгений Петров, Георгий Мунблит
 Режиссёр:
 Александр Ивановский
 Герберт Раппапорт
 Оператор: Аркадий Кольцатый
 Композитор: Дмитрий Астраданцев
 Художник: Семен Мандель
 Монтаж: Н. Разумова
 Директор: Пётр Подвальный

Музыка 
В фильме использованы как народные песни («Вдоль по улице метелица метёт», «Ах ты, душечка»), так и отрывки из опер («Кармен» Бизе, «Князь Игорь» Бородина, «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» Чайковского, «Марта» Флотова, «Майская ночь» Римского-Корсакова).

Оценки фильма 
Критик А. Стоянов написал, что «можно утверждать, что этот фильм выдержал испытание временем, ибо был подлинно комедийным и правдивым». По его оценке, «культура жанра музыкальной комедии была в этом фильме на высоком уровне, рождая поистине счастливые находки: стоит только вспомнить эпизод ночного состязания в пении между шофёром такси и его пассажиром». 

Кинокритик Ростислав Юренев отмечал, что, «несомненно, в „Музыкальной истории“ (1940) использован опыт зарубежного музыкального фильма, чрезвычайно распространённого с начала звукового кино и до сих пор. … В роли Пети Говоркова выступил ещё молодой, но уже популярнейший С. Я. Лемешев. И нужно сказать, что певец легко и естественно справился с несложными задачами своей роли. В шофёре нет ничего оперного. Он достоверен, обаятелен, прост. И, даже когда шофер становится премьером, он остается милым и застенчивым парнем. Это отличало „Музыкальную историю“ от большинства зарубежных картин с позирующими знаменитостями».

Ростислав Юренев также отмечал «атмосферу правдивости и лиризма» в фильме. По его мнению, «картину украшали и эпизодические персонажи (разбитная девушка-шофёр, самодовольный исполнитель партии Онегина), и отлично записанные оперные арии и песни, а также превосходная работа оператора А. Кальцатого, создавшего своеобразный задумчивый, лиричный образ Ленинграда».

Киновед Ромил Соболев высоко оценил фильм: «Точное воспроизведение атмосферы 30-х годов, иронические наблюдения за „коммунальным бытом“, за жизнью, перенесённой из перенаселённых квартир на места работы, в новенькие дома культуры, метко схваченные смешные, но жизненные детали — всё это делает „Музыкальную историю“ своеобразным и выдающимся фильмом той сложной эпохи».

Киновед Александр Фёдоров резюмировал: «У комедии „Музыкальная история“ счастливая судьба, её полюбили как зрители, так и кинокритики».

Примечания

Литература

Ссылки 

 фильм на сайте кинотеатр.ру

Фильмы Герберта Раппапорта
Фильмы Александра Ивановского
Фильмы СССР 1940 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы о театре
Фильмы о такси
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1940 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о Санкт-Петербурге